Daniel Melo puede referirse a:

 Daniel Melo Contreras, político chileno.
 Daniel Melo, tenista brasileño.